

Cinema
X-Men  – serie cinematografica
X-Men – film del 2000 diretto da Bryan Singer
X-Men 2 – film del 2003 diretto da Bryan Singer
X-Men - Conflitto finale – film del 2006 diretto da Brett Ratner
X-Men le origini - Wolverine – film del 2009 diretto da Gavin Hood
X-Men - L'inizio – film del 2011 diretto da Matthew Vaughn
X-Men - Giorni di un futuro passato – film del 2014 diretto da Bryan Singer
X-Men - Apocalisse – film del 2016 diretto da Bryan Singer
X-Men - Dark Phoenix – film del 2019 diretto da Simon Kinberg

Fumetto
X-Men  – fumetto di Stan Lee e Jack Kirby edito dalla Marvel Comics
X-Men  – terza serie a fumetti dalla Marvel Comics

Televisione 
Insuperabili X-Men (X-Men) – serie animata statunitense del 1992
X-Men: Evolution – serie animata statunitense del 2000
X-Men – serie animata giapponese del 2011

Videogiochi
Marvel's X-Men  – videogioco del 1989
X-Men  – videogioco del 1992
X-Men  – videogioco del 1993
X-Men  – videogioco del 1994

Sport
X-Men Correggio  – squadra italiana di flag football

Pagine correlate
X-Man (disambigua)